Češnjica può riferirsi a:
 Češnjica – frazione della città slovena di Lubiana
 Bohinjska Češnjica – frazione del comune sloveno di Bohinj